

Miejscowości w Polsce 
 Wg rejestru TERYT jest ich 3
 Murzynowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna 
 Murzynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Murzynowo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Murzynowo Kościelne – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 Murzynowo Leśne – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy
 Murzynowo-Łomno – kolonia w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna

Inne 
 Murzynowo – przystanek kolejowy
 Murzynowo (gromada)

Zobacz też 
 Murzynno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo